Jörgen Olsson ist der Name folgender Personen:

* Jörgen Olsson (Ringer) (* 1968), schwedischer Ringer
 Jörgen Olsson (Orientierungsläufer) (* 1971), schwedischer Orientierungsläufer
 Jörgen Olsson (Badminton) (* 1976), schwedischer Badmintonspieler